Амрахов — казахская фамилия; имеет женскую форму Амрахова.
 Амрахов, Али Ага (1907 — ?) — бригадир полеводческой бригады Алма-Атинского табаководческого совхоза Министерства пищевой промышленности СССР, Илийский район Алма-Атинской области, Герой Социалистического Труда.
 Амрахов, Сатар — бригадир полеводческой бригады Алма-Атинского табаководческого совхоза Министерства пищевой промышленности СССР, Илийский район Алма-Атинской области, Герой Социалистического Труда. Примечания